Людина, на честь якої названі ці об’єкти: Данило Нечай

Ву́лиця Данила Нечай (також вулиця Нечая) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Данила Нечая 
 Вулиця Данила Нечая — вулиця у місті Вінниця.
Вулиця Данила Нечая — вулиця у місті Дніпро.
Вулиця Данила Нечая — вулиця у місті Дрогобич.
Вулиця Данила Нечая — вулиця у місті Гайсин.
 Вулиця Данила Нечая — вулиця у місті Жовті Води.
 Вулиця Данила Нечая — вулиця у місті Калуш.
 Вулиця Данила Нечая — вулиця у місті Ковель.
 Вулиця Данила Нечая — вулиця у місті Козятин.
 Вулиця Данила Нечая — вулиця у місті Львів.
 Вулиця Данила Нечая — вулиця у місті Хмельницький.
 Вулиця Данила Нечая — вулиця у місті Чернівці.

Вулиця Нечая 
 Вулиця Нечая — вулиця у місті Стрий Львівської області.

Вулиця Полковника Нечая 
 Вулиця Полковника Данила Нечая — вулиця у місті Тернопіль.

Провулок Данила Нечая 
 Провулок Данила Нечая — провулок у місті Хмельницький.

Вулиці, названі на честь людей